Бугати може бити:

 Бугати, француски произвођач аутомобила

или
 Бугати вејрон, аутомобил компаније Бугати
 Еторе Бугати, оснивач компаније Бугати
 Карло Бугати, дизајнер